Loom est un mot anglais signifiant « métier à tisser ». Loom et LOOM peuvent faire référence à :

Industrie 
 Fruit of the Loom, une entreprise textile américaine fondée en 1851 ;
 Rainbow loom, une marque déposée par l'entreprise Choon's Design LLC pour du matériel de création d'objets à partir d'élastiques multicolores ;
 Loom and Leaf, une marque de matelas créée en 2015 par l'entreprise  (fondée en 2010) ;
 Lloyd Loom, un procédé utilisé en ameublement, inventé par  en 1917.

Musique 
 , un groupe de rock britannique fondé en 2012.

Jeu vidéo 
 Loom, un jeu vidéo de Lucasfilm Games paru en 1982.

Sport 
 Le loom, une figure de ski consistant à faire un virage à .

Sigle 
 en droit français, LOOM est l'abréviation de « Loi d'orientation pour l'Outre-Mer » (loi du ).

Voir aussi 

 Looms